Henrik III. je ime več vladarjev:
Henrik III. Bavarski (940-989), bavarski vojvoda 
Henrik III. Nemški (1017-1056), cesar
Henrik III. Saški  (1129-1195), »Henrik Lev«, saški vojvoda
Henrik III. Angleški (1207-1272), angleški kralj
Henrik III. (1244-1274), šampanjski grof, kralj Navare kot Henrik I.
Henrik III. Kastiljski (1379-1406), kastiljski kralj
Henrik III. Francoski (1551-1589), francoski kralj, poljski kralj in litovski veliki vojvoda
Henrik III. Navarski (1553-1610), navarski kralj, francoski kralj kot Henrik IV.